Сезон 2011—2012 стал для «Торонто Мейпл Лифс» 95 по счету в НХЛ. Команда в седьмой раз подряд не смогла квалифицироваться в зоне плей-офф.

Межсезонье 
Новыми помощниками Рона Уилсона стали работавшие ранее в «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Гордон и Грег Кронин. Гордон уже работал с Уилсоном в сборной США на Олимпиаде в Ванкувере.

Бывший генеральный менеджер «Атланты» Рик Дадли, уволенный новыми владельцами «Виннипег Джетс», занял должность фронт-офиса «Торонто» 25 июня 2011 года. 25 мая 2012 года он перешел на должность помощника генерального менеджера в «Монреаль Канадиенс».

1 сентября стало известно, что бывший игрок «Мэйпл Лифс» Уэйд Белак был найден мертвым в своей квартире в Торонто.

25 сентября на драфт отказов были выставлены четыре игрока «Торонто»: Лука Капути, Джефф Фингер, Райан Хэмилтон и Майкл Зигоманис. Все они начали сезон в АХЛ в «Торонто Марлис».

Регулярный сезон 
Форвард Кларк Макартур был дисквалифицирован на два стартовых матча сезона за удар в голову нападающего Детройта Джастина Абделькадера в предсезонном матче.

Сразу несколько игроков выбыли на продолжительный срок по ходу сезона из-за травм: Тим Коннолли пропустил 12 матчей в начале сезона; два месяца пропустил защитник Майк Комисарек; Колби Армстронг из-за травмы лодыжки сыграл всего 29 матчей; весь ноябрь пропустил Джеймс Раймер из-за сотрясения мозга.

3 января на драфт отказов был выставлен форвард Филипп Дюпуи, который присоединился к команде перед сезоном.

В матче всех звезд, который проходил 29 января в Оттаве, приняли участие три игрока «Торонто»: защитник Фанёф и нападающие Лупул и Кессел.

3 марта был отправлен в отставку главный тренер Рон Уилсон. За всю свою карьеру у команд, где я работал, не было таких затяжных провальных серий. Последней каплей стало скандирование болельщиков «Уволь Уилсона» на последней домашней игре.Новым главным тренером стал работавший до этого в «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл.

Прочее 
14 ноября «Торонто» подписал партнерское соглашение со швейцарским клубом «Цюрих». По его условиям клубы смогут обмениваться опытом по разнообразным хоккейным вопросам, а также проводить совместные мероприятия с участием игроков и тренеров.

12 декабря Bell Media и Rogers Communications купили контрольный пакет акций компании Maple Leaf Sports and Entertainment, которая владела клубом «Торонто Мейпл Лифс» и баскетбольным клубом «Торонто Рэпторс». Сумма сделки составила 1,3 миллиарда долларов.20 июня 2012 года совет директоров НХЛ одобрил продажу клуба.

По оценкам журнала Форбс «Торонто» по-прежнему оставался самым дорогим клубом НХЛ со стоимостью 521 миллион долларов. На втором и третьем местах были «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».

Положение в турнирной таблице

В Восточной конференции

В Северо-Восточном дивизионе

Расписание матчей и результаты

Регулярный сезон

Статистика игроков

Все игроки

Вратари

Изменения в составе

Свободные агенты

Обмены

Драфт отказов

Драфт НХЛ

См. также 
НХЛ в сезоне 2011/2012Драфт НХЛ 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика игроков «Торонто» в сезоне 2011—2012 на сайте http://www.hockeydb.com/

НХЛ в сезоне 2011/2012
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»